Roybellia depressa är en snäckart som beskrevs av Preston 1913. Roybellia depressa ingår i släktet Roybellia och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
depressa